Муксу́ () — река на северо-западе Памира, левый исток Вахша (который образует, сливаясь с правой составляющей — рекой Кызылсу). Длина — 88 км. Площадь бассейна — 7070 км².

Протекает в Лахшском районе Таджикистана. Образуется слиянием рек Сельдара и Сауксой, берущих своё начало в ледниках Федченко и Саукдара. Средний расход воды — около 100 м³/с. Долина имеет крутые, скалистые склоны.

Примечания 

Притоки Вахша
Реки районов республиканского подчинения Таджикистана